ELT peut désigner :
 École de la logistique et du train, une école d'application militaire de l'armée de terre française ;
 Extremely large telescope, télescope géant en français, télescopes optiques de plus de 20 mètres de diamètre ;
 En particulier, lExtremely Large Telescope (anciennement European Extremely Large Telescope), en français le Télescope géant européen ;
 Emergency Locator Transmitter (en français émetteur de localisation d'urgence), le système Cospas-Sarsat de positionnement des aéronefs en détresse ;
 Every Little Thing, un groupe japonais de musique pop.
 Extract Load Transform'', un outil d'intégration de données.elt''' peut désigner :
 élément, une unité de donnée élémentaire.